2 miejscowości w Polsce: 
 Wincentówek – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa 
 Wincentówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Leoncin

Zobacz też: Wincentowo